CART World Series 2002 kördes över 19 omgångar med Cristiano da Matta som mästare.



Delsegrare

Monterrey

Long Beach

Motegi

Milwaukee

Laguna Seca

Portland

Chicago

Toronto

Cleveland

Vancouver

Mid-Ohio

Road America

Montréal

Denver

Rockingham

Miami

Surfers Paradise

Fontana

Mexico City

Slutställning

Resultat

2002 i Australien
2002 i Kanada
2002 i Mexiko
2002 i Storbritannien
2002 i USA
Champ Car-säsonger
Motorsportevenemang 2002